Tiago Fernandes era il detentore del titolo, avendo battuto in finale Sean Berman nella finale del 2010, ma quest'anno non ha partecipato.

Jiří Veselý ha battuto in finale Luke Saville 6–0, 6–3.

Teste di serie

  Jiří Veselý (campione)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  Mate Pavić (primo turno)
  George Morgan (semifinali)
  Joris de Loore (primo turno)
  Roberto Carballes (semifinali)
  Ben Wagland (primo turno)
  Jeson Patrombon  (quarti di finale)

  Bruno Sant'Anna (secondo turno)
  Andrew Whittington (terzo turno)
  Filip Horanský (primo turno)
  Dimitri Bretting (primo turno)
  Nikola Milojević (terzo turno)
  Mate Delić (terzo turno)
  Sean Berman (terzo turno)
  Lukáš Vrňák (primo turno)

Note: Bruno Sant'Anna ha dimenticato di chiedere un posto nel torneo, ma ha ricevuto una wild card per il girone di qualificazione con cui si è qualificato per il torneo.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Australian Open 2011